1970 Голяма награда на Монако е 17-о за Голямата награда на Монако и трети кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 10 май 1970 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако